Grüne Heide steht für:

 Grüne Heide (Elbe-Elster), Waldgebiet im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Grüne Heide, früherer Name von Fischerhäuser, Ortsteil von Ismaning, Landkreis München, Bayern